Первоначально выпущенный в 21 января 2009, Microsoft Web Platform Installer (Web PI) представляет собой простой, бесплатный инструмент, который позволяет автоматизировать установку компонентов веб-платформы Microsoft:

 IIS
 Visual Web Developer 2008 Express Edition
 SQL Server 2008 Express Edition
 Microsoft .NET Framework
 Silverlight-инструментарий для Visual Studio
 PHP и многое другое.

В версии 2.0 программного обеспечения (на 25 октября 2012 года последняя версия — 4.0), выпущенной 24 сентября 2009 года, добавлена возможность автоматизировать процесс установки некоторого стороннего программного обеспечения, такого, как:

 WordPress
 Umbraco
 Drupal
 Joomla!
 Orchard
 DotNetNuke Community Edition
 KooBoo
 phpBB
 MODx и др.

Поддерживаемые операционные системы: Windows 7, Windows Vista SP1+, Windows XP SP3+, Windows Server 2003 SP2+, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2.

Поддерживаемые архитектуры: x86 и x86-64.

Имеет многоязычный интерфейс пользователя с поддержкой русского языка.

WebPI можно скачать с сайта Microsoft Web Platform www.microsoft.com/web.

См. также 
 LAMP — бесплатный набор открытого серверного программного обеспечения для создания веб-сервера.

Примечания

Ссылки 
 Introduction to WebPI and WebPI Command Line Utillity
 Install and configure web development tools using Web PI 3
 WebMatrix with Web PI 3

Программные интерфейсы Microsoft